DIN 126 er en DIN-Standart for en underlagsskive.

Kilde  
 bolte.dk
DIN-standarder